Назву Пуховичі мають:

Поселення 

Вітебська область
 Пуховичі — село у Вітебському районі.
Гомельська область
 Пуховичі — село у Житковицькому районі.
Мінська область
 Пуховичі — агромістечко у Пуховицькому районі.

Залізниця 
 Пуховичі — залізнична станція Мінського відділення Білоруської залізниці.

Див. також 

 Пу́хова
 Пухова́